Rabak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rabak, administrativ by, Jawa Tengah,

Sudan 

 Rabak (delstatshuvudstad i Sudan), An-Nil al-Abyad, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Sudanförgreningar